

Проблемные старты

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

пн1 - спутник не был выведен на необходимую орбиту, запуск не считается полностью неудачным в
Источники (1) (2), без разделения типа неудач - (3)

По стране оператора запуска

По определенным операторам запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Примечания